Miejscowość w Danii:
 Løjt

Duńska nazwa gminy w Niemczech:
 Loit